Favbet — международная компания, основанная в 1999 году в Украине. Работает по международным и региональным лицензиям в Украине, Хорватии, Румынии и Мальте. Компания предлагает спортивный беттинг, онлайн-казино, а также развивает сферу спортивных развлечений. Имеет более 3 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.

История 
Компания была создана в 1999 году в Украине, в 2001 году открылся сайт для приема ставок онлайн. Было открыто более 500 букмекерских пунктов.

В 2013 году компания начала работу в Беларуси. 2016 начало работы в Румынии, с 2018 — в Хорватии. В том же году компания и организация Federbet подписали договор о борьбе и предотвращении договорных матчей.

В апреле 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала компании лицензию на проведение азартных игр в интернете.

В марте 2022 года подразделение холдинга Favbet, занимающегося ИТ, Favbet Tech, вступило в правовой режим «Diia City».

Спонсорство

Украина 
2018 — компания стала партнером ФК "Динамо Киев".

Компания поддерживала такие ФК: «Карпаты», «Мариуполь», «Заря», «Рух», «Александрия», «Десна», «Минай», «Колос», «Черноморец», «Кривбасс», «Оболонь», «Волынь», «Подолье».

Является спонсором Премьер-лиги Украины, четырёх украинских футбольных клубов и боксёра Александра Усика.

Амбасадорами бренда в разные периоды также были: футболисты Андрей Шевченко и Иван Ракитич, боксер Денис Беринчик, рэпер Потап и шоумен Игорь Ласточкин. Представителями бренда выступают футбольный комментатор Виктор Вацко, телеведущие Александр Денисов и Евгений Янович, футболисты Артем Милевский и Андрей Ярмоленко.

FAVBET активно развивает сферу спортивных и развлекательных мероприятий. Компания выступала партнером спортивных фестивалей Favorit Football Fest, боксерских турниров промоутерских компаний K2 Promotions и Top Boxing Generation, Украинской федерации смешанных боевых искусств (UF MMA), турниров World Warriors Fighting Championship (WWFC), Футзал Экстра лиги, премии M1 Music.

Беларусь 
С 2019 — партнер белорусского ФК "Динамо-Брест". 2020 — белорусский ФК "Ислочь" и ФК "Рух" Брест, с 2019 — Александр Глеб стал амбассадором компании в Беларуси.

Хорватия 
В декабре 2019 года хорватский тяжеловес Филип Хргович подписал соглашение о партнерстве с компанией.

С июля 2019 по июль 2021 год вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Иван Ракитич стал партнером Favbet, являясь лицом маркетинговой кампании.

В ноябре 2021 года хорватская певица Лидия Бачич стала единственным музыкальным амбассадором компании.

Румыния 
С ноября 2019 по ноябрь 2021 год бывший футболист сборной Румынии Адриан Муту стал послом компании Favbet.

Благотворительность 
В начале 2019 года компания запустила социальный проект #язачеснугру против нарушения fairplay. Инициативу поддержали звезды шоу-бизнеса, известные спортсмены, социальные и спортивные инфлюэнсеры: Потап, Жан Беленюк и Олег Верняев.

В 2019-2020 годах проведена акция «Давай, забивай», где за каждый мяч, забитый в Favbet Лиге, увеличивалась сумма доната в БФ «Таблеточки».

В 2019 году Favbet и издательство «Наш формат» издали биографии известных футболистов Стивена Джеррарда и Юргена Клоппа на украинском языке и положили начало созданию книжной серии Favbet.

Favbet Foundation 
Компанией был создан фонд Favbet Foundation.

В 2020 году БФ Favbet Foundation подписал Меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины о сотрудничестве в области цифровизации и развития информационного общества.

В мае 2022 года в городе Загреб (Хорватия) командой фонда был открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании

Букмекеры
Компании Украины